Les Mutelidae sont une famille de mollusques bivalves d'eau douce qui sont les seuls, avec les membres de la famille des Mycetopodidae, à présenter des larves de type "lasidium".

Cette famille est considérée invalide par ITIS qui la remplace par la famille des Iridinidae.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Lortiella
 genre Mutela

Selon  :
 genre Aspatharia Bourguignat, 1885
 genre Chambardia G. Servain, 1890
 genre Iridina Lamarck, 1819
 genre Mutela Scopoli, 1777

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
  - synonyme

Unionoida